«» ( — так называют ряд длиннолапых пауков и насекомых) — эпистолярный роман Джин Вебстер (1912). Его экранизации:

 «Длинноногий папочка» — немой фильм Маршалла Нилана с Мэри Пикфорд в главной роли (США, 1919).
 «»  — фильм Альфреда Сантелла с Джанет Гейнор в главной роли (США, 1931).
 «» — фильм Фридриха Цельника (Голландия, 1938). 
 «Длинноногий папочка» — фильм Жана Негулеско с Фредом Астером и Лесли Карон в главных ролях (США, 1955).
 «» — художественный фильм (Южная Корея, 2005).